

Onomastica
 Lourenço – variante del nome proprio di persona Lorenzo

Persone
 Lourenço – menestrello portoghese
 Alan Patrick Lourenço – calciatore brasiliano
 Amanda Lourenço Nunes – lottatrice di arti marziali miste brasiliana
 Arthur Gomes Lourenço – calciatore brasiliano
 Bruno Lourenço – calciatore portoghese
 Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço – calciatore angolano
 Eron Santos Lourenço – calciatore brasiliano
 Fausto Lourenço – calciatore portoghese
 João Lourenço – politico angolano
 João Lourenço – ex calciatore portoghese
 João Paulo Ferreira Lourenço – calciatore brasiliano
 Lucas Lourenço – calciatore brasiliano
 Luís Lourenço – ex calciatore portoghese naturalizzato angolano
 Miguel Lourenço – calciatore portoghese
 Miguel Martelo Lourenço – calciatore portoghese
 Rogério Lourenço – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Thales Leites Lourenço – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Vasco Lourenço – militare portoghese

Pagine correlate
 São Lourenço